Tupacsala niunamenos — вид вымерших стрекозообразных насекомых из семейства Eugeropteridae, типовой и единственный в роде Tupacsala. Обнаружен в 2016 году в верхнесерпуховских отложениях ( назад) формации Guandacol провинции Ла-Риоха (Аргентина).

Этимология 
Род назван в честь двух «борцов с колониализмом» (Тупака Амару II и Милагро Амалиа Ангела Сала), видовое название дано в честь феминистского движения в странах Латинской Америки Ni una menos.

Описание и систематика 
Голотипом является MACN-In 2678C — отпечаток фрагмента заднего крыла насекомого размером 19,9 × 12,9 мм. Жилкование фрагмента достаточно отличается от других насекомых, чтобы учёные описали новые вид и род. Его вместе с родом  выделили в отдельный отряд Eugeroptera, включив последний в надотряд Odonatoptera.

Примечания

Ссылки 
 .

Вымершие одонатоидные
†
Насекомые каменноугольного периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2016 году